Dudu:

 Dudu — многоязычная социальная сеть.
 Dudu — мини-альбом турецкого певца Таркана.